La Copa del Món de ciclisme en pista de 2005-2006 va ser la 14a edició de la Copa del Món de ciclisme en pista. Es va celebrar del 4 de novembre de 2005 al 5 de març de 2006 amb la disputa de quatre proves.

Proves

Resultats

Masculins

Femenins

Classificacions

Països

Masculins

Puntuació

Femenins

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats de la prova de Moscou 
 Resultats de la prova de Manchester 
 Resultats de la prova de Los Angeles 
 Resultats de la prova de Sydney 

Edicions de la Copa del Món de ciclisme en pista
Competicions ciclistes del 2005
Competicions ciclistes del 2006